vezércsel, sakkmegnyitás

Kultúra
A vezércsel, Walter Tevis regénye
A vezércsel, Trevis regénye alapján készült 2020-as amerikai minisorozat